Ел Љанон има више значења:

 Ел Љанон (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Љанон (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику